Laureano Jaimes – ex calciatore venezuelano
 Sole Jaimes – calciatrice argentina